Список видів роду Didymosphaeria:

Список, який станом на 7.11.2019 містить 195 визнаних видів роду Didymosphaeria, складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Didymosphaeria abutilonis M.T.Lucas & Sousa da Câmara, 1952
 Didymosphaeria acaciae Tilak, 1967
 Didymosphaeria aeluropodis Lobik, 1928
 Didymosphaeria ailanthi Srinivas., 1971
 Didymosphaeria alhagi Szemb., 1915
 Didymosphaeria althaeina Teng, 1934
 Didymosphaeria anaxaea Sacc., 1882
 Didymosphaeria anisomera Sacc., 1916
 Didymosphaeria annonae (Tilak, S.B.Kale & S.V.S.Kale) A.Pande, 2008
 Didymosphaeria araucana (Speg.) Sacc. & Trotter, 1913
 Didymosphaeria araucariae Sousa da Câmara, 1929
 Didymosphaeria arenaria Mouton, 1889
 Didymosphaeria astragalina Petr., 1944
 Didymosphaeria astrocaryi Höhn., 1910
 Didymosphaeria atropunctata Tochinai & Yamagiwa, 1934
 Didymosphaeria aurantifolii Somani, 1980

B 

Didymosphaeria bambusicola Höhn., 1907
 Didymosphaeria berberidicola (Rehm) You Z.Wang, Aptroot & K.D.Hyde, 2004
 Didymosphaeria berberidis Domashova, 1960
 Didymosphaeria bethelii Cockerell, 1908
 Didymosphaeria bisphaerica (Cooke & Ellis) Scheinpflug, 1958
 Didymosphaeria blumeae Rehm, 1913
 Didymosphaeria boldoae Speg., 1910
 Didymosphaeria borgii Caruana-Gatto & Sacc., 1915
 Didymosphaeria brasiliensis (Höhn.) E.Müll., 1962

C 

Didymosphaeria caesalpiniae R.Rao, 1970
 Didymosphaeria caespitulosa Sacc., 1915
 Didymosphaeria cajani Gaikwad, 1973
 Didymosphaeria calamagrostidis Lobik, 1928
 Didymosphaeria calamicola Aptroot, J.Fröhl. & K.D.Hyde, 1999
 Didymosphaeria calopogonii Cif. & Gonz.Frag., 1928
 Didymosphaeria calyciospora (A.Massal.) D.Hawksw., 1985
 Didymosphaeria canariensis Petr., 1928
 Didymosphaeria casalii Scheinpflug, 1958
 Didymosphaeria casuarinae Wehm. & S.Ahmad, 1964
 Didymosphaeria catalpae J.B.Parker, 1909
 Didymosphaeria celata (Curr.) Sacc., 1882
 Didymosphaeria cephalariae A.L.Guyot, 1949
 Didymosphaeria chionanthi J.H.Mill. & G.E.Thomps., 1940
 Didymosphaeria clavata Du Plessis, 1933
 Didymosphaeria clementsii Sacc. & D.Sacc., 1903
 Didymosphaeria coccifera Vain., 1921
 Didymosphaeria cocconiae Arx, 1959
 Didymosphaeria cocoes-capitatae Caball., 1941
 Didymosphaeria coffeicola Speg., 1909
 Didymosphaeria congruella (P.Karst.) You Z.Wang, Aptroot & K.D.Hyde, 2004
 Didymosphaeria conoidea Niessl, 1875
 Didymosphaeria conoidella Sacc. & Berl., 1885
 Didymosphaeria cornicola Naumov & Czerepan., 1952
 Didymosphaeria coryneliae Spooner, 1985
 Didymosphaeria costata Duvernoy & Maire, 1922
 Didymosphaeria coumarounae Gonz.Frag. & Cif., 1928
 Didymosphaeria crastophila Niessl, 1883
 Didymosphaeria cryptosphaerioides Rehm, 1904
 Didymosphaeria culmicola E.Müll. & S.Ahmad, 1959
 Didymosphaeria cypericola Henn., 1904

D 

Didymosphaeria dactylidis Lobik, 1928
 Didymosphaeria decolorans Rehm, 1898
 Didymosphaeria destruens Rehm, 1901
 Didymosphaeria detincta (Müll.Arg.) Vain., 1915
 Didymosphaeria dianellae I.Hino & Katum., 1964
 Didymosphaeria dimastospora Sousa da Câmara, 1951
 Didymosphaeria diplodioides Sacc., 1882
 Didymosphaeria dochmia (Berk. & Broome) Sacc., 1882
 Didymosphaeria durantae Srinivas., 1971

E 

Didymosphaeria echinospora Faurel & Schotter, 1958
 Didymosphaeria elaeagni Potebnia, 1912
 Didymosphaeria elbursensis Petr., 1940
 Didymosphaeria eleutherococci Lar.N.Vassiljeva, 1998
 Didymosphaeria enormis Grove, 1930
 Didymosphaeria ephedricola Frolov, 1970
 Didymosphaeria epicallopisma (Wedd.) Sacc. & D.Sacc., 1905
 Didymosphaeria epidermidis (Fr.) Fuckel, 1870
 Didymosphaeria equiseti-hiemalis P.Larsen & Munk, 1952
 Didymosphaeria erythrophlei Tassi, 1900
 Didymosphaeria eucalyptina Sacc., 1915
 Didymosphaeria eugeniicola Speg., 1910
 Didymosphaeria euphorbiae Parisi, 1922
 Didymosphaeria eutypae Sureya, 1911

F 

Didymosphaeria feltgenii Syd. & P.Syd., 1903
 Didymosphaeria futilis (Berk. & Broome) Rehm, 1879

G 

Didymosphaeria geminella Lettau, 1958
 Didymosphaeria gouaniae Gonz.Frag. & Cif., 1926
 Didymosphaeria gregaria Speg., 1881

H 

Didymosphaeria halimi Gonz.Frag. & Cif., 1925
 Didymosphaeria halimodendri Murashk., 1924
 Didymosphaeria heppii Petr., 1938
 Didymosphaeria heptitana Trotter, 1916
 Didymosphaeria hippophaes Rehm, 1903
 Didymosphaeria housei Dearn., 1916

I 

Didymosphaeria idaei Feltgen, 1901
 Didymosphaeria inconspicua Rehm, 1916
 Didymosphaeria indica Scheinpflug, 1958
 Didymosphaeria infossa Sacc., 1921
 Didymosphaeria insularis Sacc., 1915
 Didymosphaeria iranica Petr., 1965

J 

Didymosphaeria johansenii Dearn., 1923

K 

Didymosphaeria kuttlingeriae C.W.Dodge, 1948

L 

Didymosphaeria larsenii Munk, 1957
 Didymosphaeria latebrosa Mouton, 1900
 Didymosphaeria lignicola Feltgen, 1901
 Didymosphaeria lignomaris Strongman & J.D.Mill., 1986
 Didymosphaeria linderae Sacc., 1914
 Didymosphaeria lineatispora Nograsek, 1991
 Didymosphaeria loliina Punith., 1979
 Didymosphaeria lonavalensis Sathe & K.M.Mogarkar, 1978
 Didymosphaeria lonicerae-ripariae Fairm., 1922
 Didymosphaeria ludens (Schulzer) Sacc. & Traverso, 1910

M 

Didymosphaeria macquariensis C.W.Dodge, 1948
 Didymosphaeria macrosporella (Höhn.) Sacc., 1928
 Didymosphaeria maculans Vouaux, 1911
 Didymosphaeria magnoliae J.H.Mill. & G.E.Thomps., 1940
 Didymosphaeria malloti C.Ramesh, 1991
 Didymosphaeria massarioides Sacc. & Brunaud, 1882
 Didymosphaeria maydis Saccas, 1951
 Didymosphaeria meningiensis Hansf., 1957
 Didymosphaeria minima Feltgen, 1903
 Didymosphaeria minuta Niessl, 1875
 Didymosphaeria minutelloides Rehm, 1913
 Didymosphaeria monospermae S.M.Reddy, 1974
 Didymosphaeria moravica Rehm, 1912
 Didymosphaeria moricola Subhedar & V.G.Rao, 1977
 Didymosphaeria muelleri Mukerji & S.Kapoor, 1969
 Didymosphaeria munkiana Tilak & Jadhav, 1972

N 

Didymosphaeria napelli Kirschst., 1935
 Didymosphaeria nuciseda Fairm., 1921

O 

Didymosphaeria oblitescens (Berk. & Broome) Fuckel, 1871
 Didymosphaeria oliveirana Dias, M.T.Lucas, A.T.Vasconc. & Sousa da Câmara, 1953
 Didymosphaeria oregonensis Goodd., 1930
 Didymosphaeria ostiolata Kirschst., 1935
 Didymosphaeria otthiiformis Kravtzev, 1955

P 

Didymosphaeria paeoniae Sandu, 1962
 Didymosphaeria palaquii Vain., 1921
 Didymosphaeria panici Marchal & Steyaert, 1929
 Didymosphaeria paraensis Bat. & A.A.Silva, 1964
 Didymosphaeria pellax (Nyl.) Sacc. & D.Sacc., 1905
 Didymosphaeria perexigua Sacc., 1907
 Didymosphaeria philippina Vain., 1921
 Didymosphaeria placodiorum Vain., 1903
 Didymosphaeria polyspora Cant., 1949
 Didymosphaeria prosopidis Bubák, 1914
 Didymosphaeria pseudocarpa (Nyl.) Sacc. & D.Sacc., 1905
 Didymosphaeria pterocarpi J.M.Yen, 1980
 Didymosphaeria punjabensis Wehm., 1963
 Didymosphaeria pustulata I.Hino & Katum., 1960
 Didymosphaeria pustulicola Rehm, 1901
 Didymosphaeria puyae (Speg.) Sacc. & Trotter, 1913

R 

Didymosphaeria radicicola Saccas, 1954
 Didymosphaeria rafniae Verwoerd & Du Plessis, 1932
 Didymosphaeria rhododendri Oudem., 1901
 Didymosphaeria rhois Feltgen, 1903
 Didymosphaeria rubicola Berl., 1886
 Didymosphaeria rubi-ulmifolii Ariyaw., Camporesi & K.D.Hyde, 2014

S 

Didymosphaeria saccharicola Speg., 1909
 Didymosphaeria sagarii Narendra & V.G.Rao, 1976
 Didymosphaeria sarcococcae Scheinpflug, 1958
 Didymosphaeria saxauli Kravtzev, 1955
 Didymosphaeria schizostachyi (Rehm) You Z.Wang, Aptroot & K.D.Hyde, 2004
 Didymosphaeria scrophulariae Parisi, 1928
 Didymosphaeria sequoiae Gucevič, 1957
 Didymosphaeria shirkolaensis C.Ramesh, 1991
 Didymosphaeria sordidissima Speg., 1909
 Didymosphaeria spegazzinii Sacc. & P.Syd., 1902
 Didymosphaeria spilogena Sacc., 1915
 Didymosphaeria spinosa E.Müll. & S.Ahmad, 1959
 Didymosphaeria stellariae Höhn., 1902
 Didymosphaeria stipae A.L.Guyot, 1958
 Didymosphaeria stowardii Sacc., 1915
 Didymosphaeria strelitziae Tassi, 1900
 Didymosphaeria striatospora Syd. & P.Syd., 1913
 Didymosphaeria striatula Penz. & Sacc., 1902
 Didymosphaeria strychnotis S.M.Lin & P.K.Chi, 1994
 Didymosphaeria subcorticalis Feltgen, 1901
 Didymosphaeria symica Petr., 1942
 Didymosphaeria syringae Fabre, 1879

T 

Didymosphaeria taiwanensis W.Y.Yen & C.C.Chi, 1954
 Didymosphaeria tamaricis Koshk. & Frolov, 1970
 Didymosphaeria tenebrosa (Berk. & Broome) Sacc., 1882
 Didymosphaeria tetraplodontis Lebedeva, 1924
 Didymosphaeria thalictri Ellis & Dearn., 1897
 Didymosphaeria theae Petch, 1925
 Didymosphaeria thelenoides Vain., 1915
 Didymosphaeria theodulina Unamuno, 1929
 Didymosphaeria trichostigmae Chardón, 1946

V 

Didymosphaeria vaitarnensis C.Ramesh, 1991
 Didymosphaeria variabile (Riccioni, Damm, Verkley & Crous) Ariyaw. & K.D.Hyde, 2014
 Didymosphaeria verdonii A.L.Guyot, 1949
 Didymosphaeria viciae Tomilin, 1961
 Didymosphaeria victoriensis Sacc., 1906
 Didymosphaeria vincae M.T.Lucas & Sousa da Câmara, 1955

W 

Didymosphaeria werthiana Henn., 1906
 Didymosphaeria wikstroemiae Petr., 1953
 Didymosphaeria wulfii Lind, 1924

Y 

Didymosphaeria yerbae Speg., 1908

Z 

Didymosphaeria zhukovskii Gucevič, 1967

Примітки

Посилання 
 

 
Didymosphaeria
Didymosphaeria